Athenion ist der Name folgender Personen:

 Athenion († 101 v. Chr.), Anführer der Sklaven im zweiten römischen Sklavenkrieg
 Athenion (Maler), griechischer Maler 
 Athenion (Mediziner), griechischer Mediziner 
 Athenion (Gemmenschneider), griechischer Gemmenschneider 
 Athenion (Peripatetiker), griechischer Peripatetiker, siehe Athenion (Tyrann)
 Athenion (Tyrann), griechischer Peripatetiker und Tyrann 
 Athenion (Stratege Kleopatras), Stratege von Kleopatra VII. 
 Athenion (Tragödiendichter), griechischer Tragödiendichter, Lehrer des Leonteus 
 Athenion (Komödiendichter), griechischer Komödiendichter